Das lateinische Wort Lobus (Pl.: Lobi oder Loben, deutsch ‚Lappen‘; Diminutiv: Lobulus, ‚Läppchen‘) steht

in der Anatomie für:
 Lobus occipitalis, Hirnlappen der Großhirnrinde, siehe Occipitallappen
 Lobus temporalis, Hirnlappen der Großhirnrinde, siehe Temporallappen
 Lobus frontalis, Hirnlappen der Großhirnrinde, siehe Frontallappen
 Lobus parietalis, Hirnlappen der Großhirnrinde, siehe Parietallappen
 die Leberlappen (Lobus dexter, sinister, caudatus und quadratus), siehe Leber
 die Lungenlappen (Lobus medius und inferior), siehe Lunge
 Lobulus auriculae, das Ohrläppchen

in der Paläontologie für:
 einen Bereich des Rückenschildes der Trilobiten
 einen seitlichen Schwimmfortsatz der Anomalocarididae
 ein diagnostisches Element auf den Steinkernen fossiler Kopffüßer, siehe Lobenlinie
 ein Formelement einer bestimmten Kategorie von Spurenfossilien, siehe Cruziana

in der Glaziologie für:
 die Ausläufer und Teilkörper von kontinentalen Eisschilden und Vorlandgletschern, siehe Gletscherzunge

Lobus steht weiterhin für:
 Lobus (Toianas), Dorf im indonesischen Distrikt Toianas in Westtimor